Кла́дка:
 Каменная кладка — строительная конструкция.
Кирпичная кладка
 Сухая кладка
Кладка керамических блоков
Бутовая и Бутобетоная
Полигональная
Циклопическая кладка
Массивовая кладка
Opus reticulatum
 Кладка яиц

См. также 
Укладка
 Циклопическая кладка